Negage Airport (portugisiska: Aeroporto de Negage) är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Uíge, i den nordvästra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Luanda. Negage Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Negage Airport är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Negage Airport. Runt Negage Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

I omgivningarna runt Negage Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Uíge